Lugos je lahko:
 Lugos, društvo uporabnikov GNU/Linux Slovenije.
 Lugos, Gironde, občina na jugo-zahodu Francije.
 Lugoj (madžarsko Lugos), mesto na zahodu Romunije.